Lakman oder Lakmann ist der Familienname folgender Personen:

 Lakmann One (* 1978), Künstlername von Evangelos Polichronidis, deutscher Rapper griechischer Abstammung
 Ilse Lakmann (1935–2013), deutsche Politikerin
 Nikolaus Lakman (* um 1415–1479), Franziskaner und Theologe